Би́ддер (, ) — фамилия. Известные носители:

 Биддер, Джордж Паркер (1806—1878) — британский инженер, архитектор и феноменальный счётчик.
 Биддер, Фридрих Генрих (1810—1894) — российский физиолог и анатом немецко-балтийского происхождения.

См. также 
 Орган Биддера — орган половой системы у самцов и самок жаб